Cristina Grigoraș ist der Name folgender Personen:

* Cristina Grigoraș (Turnerin) (* 1966), rumänische Turnerin
 Cristina Grigoraș (Ruderin) (* 1990), rumänische Ruderin